Loreto megye, Argentína
Loreto megye, Peru